Роберт Джордж Коллир Проктор (; 13 мая 1868, Девон, Англия — после 5 сентября 1903, Тироль, Альпы) — английский ,  Британского музея (с 1893), , специалист по инкунабулам и ранней типографике.

Биография 
В 1890 году получил степень бакалавра искусств в Колледже Корпус-Кристи (Оксфорд). Обучаясь в Оксфорде, уже был известен своей коллекции книг и интересом в области антикварных исследований, археологии и библиографии, составил каталог инкунабул и старопечатных книг в фондах библиотеки Колледжа Корпус-Кристи. Продолжил свои исследования ранней печати в Оксфорде, каталогизируя инкунабулы в Бодлианской библиотеке, Новом колледже и Брасенос-колледже.

С октября 1893 года начал работать в качестве помощника в отделе печатных книг Британского музея и вскоре стал экспертом по ранней типографике, начал описывать все известные европейские шрифтовые источники, использовавшиеся до 1520 года.

В августе 1903 года Р. Проктор начал одиночный пеший тур по австрийским Альпам. Он покинул долину Питцталь 5 сентября без проводника, и больше о нём никто не слышал. В декабре 1903 года суд вынес постановление, согласно которому Проктор умер 6 сентября того же года. Его друзья предположили, что он мог покончить жизнь самоубийством.

Научная деятельность 
Основной библиографический труд Р. Проктора: «Указатель первопечатных книг в Британском музее от изобретения книгопечатания до 1500 (…1501 — 20), с указанием их в Бодлеянской библиотеке» («An index to the early printed books in the British Museum: from the invention of printing to the year MD, with notes of those in the Bodleian library», pt 1 — 2, 1898—1899; Suppl. 1 — 4, 1900 — 03; pt 2… MDI — MDXX, sect. 1, 1903).

Раздел 1 часть 1 тома 1 содержал книги, напечатанные в Германии, раздел 2 — в Италии; том 2, раздел 3 — от Швейцарии до Черногории, раздел 4 — регистры, часть 2, раздел 1 — в Германии.

Р. Проктор разработал на основе сравнительного изучения и измерения шрифтов более 10 тыс. инкунабул свою систему их классификации и расположения; сначала по странам, далее по городам, в пределах их по типографиям.

Интересовался исландской литературой. В 1902—1903 годах опубликовал переводы Саги о Людях с Оружейного фьорда и Саги о людях из Лососьей долины.

Примечания

Литература 
 Crüwell G. A., Robert Proctor, «Zentralblatt für Bibliothekswesen», 1903, Jg. 20, Dez., H. 12, S. 579 — 82; National union catalog, pre 1956 imprints, v. 472, L.-Chi., 1976, p. 347 — 49
 Книговедение: энциклопедический словарь/ Ред. коллегия: Н. М. Сикорский (гл. ред.) и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1982, — 664 с.

Ссылки 
 Dictionary of National Biography, 1912 supplement/Proctor, Robert George Collier

Типографы Великобритании
Антиквары Великобритании
Пропавшие без вести
Шрифтовики